Alexander Weckström – calciatore finlandese, attaccante
 Kristoffer Weckström – ex calciatore finlandese, centrocampista
 Kurt Weckström – calciatore finlandese, attaccante
 Nina Weckström – giocatore finlandese di badminton